

Musica 
Mariolino Barberis – cantante italiano
Takis Barberis – chitarrista greco

Pittura 
Mario Barberis – pittore e illustratore italiano
Vincenzo de Barberis – pittore italiano

Sport 
Alberto Barberis – calciatore italiano
Giovanni Barberis – calciatore italiano
Luigi Barberis – calciatore italiano
Umberto Barberis – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
Vittorio Barberis – ex calciatore italiano

Altro 
Giuseppe Barberis – incisore xilografo
Luigi Barberis – militare italiano
Luigi Michele Barberis – architetto italiano
Pietro Barberis – carabiniere che si occupò del Sequestro Gancia